Orientação a objeto - Modelo de programação
OpenOffice.org - uma suíte de escritório
Moho (género)

Desambiguações de siglas